

Patronyme 

 Amrita Sher-Gil (1913-1941), peintre indienne.
 Anna Sher, phytoécologiste américaine.
 Balakh Sher Mazari (1928-2022), homme d'État et chef de tribu pakistanais.
 Barbara Sher (1935-2020), conférencière et essayiste américaine.
 Eden Sher (1991-), est une actrice américaine.
 Jack Sher (1913-1988), est un réalisateur, scénariste et producteur américain. 
 Miron Sher (1952-2020), joueur d'échecs et entraîneur russe puis américain.
 Neal Sher (1947-2021),pendant onze ans le chasseur des nazis pour le gouvernement américain et responsable de la déportation d'une douzaine de nazis des États-Unis.
 Stacey Sher (1962-), est une productrice de cinéma et de télévision américaine.

Divers 
 Sher Khan est l'un des surnoms de Sher Shah Suri.
 Sher-Wood est un fabricant canadien d'équipement de hockey.
 Sher ki Awaaz est un groupe de musique franco-afghan.

Prénom 
 
Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin
Patronyme anglais
Patronyme arabe
Patronyme indien
Patronyme juif
Surnom